Befreiung steht für:
 Erlangung oder Verschaffung von Freiheit
 gesellschaftliche und politische Befreiung; siehe Emanzipation
 Befreiung eines Staates oder Volkes von Fremdherrschaft; siehe Staatliche Unabhängigkeit und Selbstbestimmungsrecht der Völker
 Befreiung des Geistes, siehe Aufklärung
 die amtliche Befreiung von einem Verbot oder Gebot, siehe Dispens
 Selbstbefreiung aus dem Gefängnis, siehe Gefängnisausbruch
 Gefangenenbefreiung

 Befreiung (Film), fünfteiliger Spielfilm von Juri Oserow und Julius Kun (1969)

 Befreiung (Zeitschrift), deutschsprachige anarchistische Zeitschriften

Siehe auch:

 Befreiungskrieg
 Befreiungsbewegung
 Befreiungstheologie
 La Libération
 Die Befreiung